Финал Кубка СССР по футболу 1979 состоялся 11 августа 1979 года. Тбилисское «Динамо» переиграло московское «Динамо» в серии послематчевых пенальти (основное время матча закончилось со счётом 0:0) и стало обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московское «Динамо» и тбилисское «Динамо» в третий раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1937 году москвичи разгромили тбилисцев (5:2), в том числе благодаря и хет-трику Михаила Семичастного. В финале 1970 году москвичи вновь оказались сильнее (2:1), за них забивали Владимир Эштреков и Геннадий Еврюжихин.

Начало матча осталось за москвичами, которые активно шли в атаку, в то время как тбилисцы подолгу держали у себя мяч, но не могли создать опасные моменты в нападении. Были заметны в атаке у московского «Динамо» и его защитники Евгений Ловчев и Александр Маховиков. Последний на 15-й минуте нанёс с 25 метров точный удар по воротам, но вратарь Отар Габелия в броске сумел перевести мяч над перекладиной. На 20-й минуте Маховиков вновь бил издали по воротам тбилисцев, на этот раз мяч прошёл возле штанги.

У тбилисского «Динамо» в первом не было моментов, во втором тайме в их составе появился Давид Кипиани, ещё полностью не восстановившийся после болезни. Однако его опыт сказался на действиях его команды, которая второй тайм провела на равных с москвичами. Дважды по воротам москвичей бил Кипиани. К концу основного времени стала сказываться усталость обеих команд, в результате чего они предпочитали наносить дальние удары. В дополнительное времени она лишь усилилась, и команды сосредоточились на обороне. В результате судьба титула решалась в серии послематчевых пенальти. В ней вратарь тбилисского «Динамо» Габелия сумел отразить 3 удара и принести тем самым своей команде второй титул обладателя Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1979
СССР
Матчи ФК «Динамо» Москва
Матчи ФК «Динамо» Тбилиси
События 11 августа
Август 1979 года
1979 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве